Премія Британської асоціації наукової фантастики за найкращий роман вручається з 1970 року і ця номінація премії є найдавнішою з тих, що вручаються за конкретні твори.

Роки вручення премії

1970-ті роки

1980-ті роки

1990-ті роки

2000-ні роки

2010-і роки

Примітки

Посилання 
 British Science Fiction Award 

Фантастичні премії Великої Британії